Die Virginia Slims of Detroit 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Detroit. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 2. bis 9. Oktober 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Detroit